Fuhrmann se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Otto Fuhrmann
 Roland Fuhrmann